Бєлорєченський — назви населених пунктів у Росії:
 Бєлорєченський — селище, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Бєлорєченський — селище міського типу, Усольський район, Іркутська область

Див. також 
 Білоріченський